El torneig de Birmingham 2010, oficialment conegut com a AEGON Classic 2010, és un esdeveniment de tennis femení sobre gespa que pertany als International tournaments de la WTA. La 29a edició del torneig es va celebrar entre el 7 i el 13 de juny de 2010 al Edgbaston Priory Club a Birmingham, Anglaterra.

Quadre individual femení

Quadre doble femení

Enllaços externs 
 Web oficial  
 Quadre individual femení 
 Quadre doble femení 

2010
WTA Tour 2010